Геро Кремчер (; родился 6 мая 1985 года в Кёльне, Германия) — немецкий профессиональный теннисист.

Общая информация 
Геро — один из детей Гернота и Клариссы Кречмер, его сестру зовут Надин. 15 мая 2015 женился на девушке по имени Роксанна Джонс.

Геро любит играть на всех покрытиях, любимым турниром называет Бостад.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру Геро начал в 2004 году. В 2005 году выиграл первый турнир из серии «фьючерс». В 2006 году выиграл еще три «фьючерса»: один в одиночном и два в парном разряде. В 2007 году выиграл еще один парный «фьючерс», а в 2008 году два одиночных. За 2009 год Кречмер выиграл два одиночных и один парный «фьючерс». В августе 2010 года совместно с Александром Сачко он выигрывает первый в карьере турнир из серии «челленджер» в Женеве. За период с 2011 по 2013 год выиграл 10 парных «фьючерсов». Летом 2013 года вместе с Сачко выиграл «челленджер» в Познани. В октябре того же года Кречмер дебютировал в основных соревнованиях ATP-тура на турнире в Стокгольме. В январе 2014 года в дуэте с Сачко он выиграл «челленджер» в Сан-Паулу и впервые попадает в Топ-100 парного рейтинга. В феврале выходит в полуфинал турнира в Марселе.

В феврале 2015 года Кречмер и Сачко на турнире в Кито выиграли свой дебютный титул ATP. В марте они побеждают на «челленджере» в Шэньчжэне. В июне Кречмер дебютирует в основной сетке серии Большого шлема. Произошло это на Уимблдонском турнире, где в паре с Сачко он проигрывает в первом раунде братьям Брайанам. В сентябре они выиграли «челленджер» в Комо.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (10)

Победы (7)

Поражения (3)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (41)

Победы (20)

Поражения (21)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Германии